Vivalda – cognome italiano
 Vivalda – prenome femminile italiano